

Biografia 
Era figlio di Charles Beauclerk, I duca di St. Albans, e di sua moglie Lady Diana de Vere. Era nipote del re Carlo II.

Studiò a Eton e a Trinity College di Oxford.

Fu ammesso al Privy Council nel 1740.

Matrimonio 
Il 9 dicembre 1736 sposò Mary Norris, figlia di Thomas Norris MP de Speke Hall, Lancashire. Ebbero due figli:

 Topham Beauclerk (dicembre 1739 - 11 marzo 1780);
 Charlotte Beauclerk (1744 - 1760).

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 The House of Nell Gwyn: Fortunes of the Beauclerk Family, Donald Adamson (William Kimber, Ldn 1974)

Sidney Beauclerk
Studenti dell'Eton College